DR-Baureihe 97.4 bezeichnet:

 die 1920 fertiggestellte Zahnradlokomotive der Deutschen Reichsbahn, DR 97 401 (Preußische T 28)
 die 1942 fertiggestellte Zahnradlokomotive der Deutschen Reichsbahn, DR-Baureihe 97.4 (1942) (später ÖBB 297)